A Western Courtship – cortometraggio del 1911 diretto da James Young Deer
A Western Courtship – cortometraggio del 1912 diretto da Romaine Fielding